Па́вел Анато́льевич Ши́шкин (18 июня 1955, Тула) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник группы подготовки тульского «Металлурга». Службу в армии проходил в дубле минского «Динамо». В 1976 году забил 39 мячей в первенстве области за тульское «Торпедо».

Счёт голам в главной команде Тулы открыл 16 апреля 1977 года в матче с новгородским «Электроном». Лучший бомбардир в истории тульского футбола (100 мячей).

Во второй половине 1980-х работал администратором «Арсенала».

Примечания

Ссылки 
 Страница Павла Шишкина на tula-football.ru
 
 Профиль на сайте FootBook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Химик-Арсенал»